Hyalina gracilis är en snäckart som först beskrevs av C. B. Adams 1851.  Hyalina gracilis ingår i släktet Hyalina och familjen Marginellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
gracilis